Pierre Godeau (1930-2018), médecin français
 Pierre Godeau (1986-), réalisateur français